Niemcy:
 Menden – dzielnica Sankt Augustin 
 Menden (Sauerland) – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Märkischer Kreis
 Menden-Holthausen – dzielnica Mülheim an der Ruhr

Osoby:
 Anne Menden – niemiecka aktorka